El término El mensajero puede referirse a:

Literatura 
 El mensajero (1953), una novela escrita por L. P. Hartley.
 El mensajero (1991), una biografía escrita por Fernando Vallejo sobre el poeta colombiano Porfirio Barba-Jacob (1883-1942).

Cine 
 El mensajero del miedo, película de 1962 dirigida por John Frankenheimer.
 El mensajero (1971), película dirigida por Joseph Losey.
 El mensajero del futuro, película de 1997 dirigida por Kevin Costner.
 El mensajero del miedo, película de 2004 dirigida por Jonathan Demme.
 El mensajero, película de 2009 dirigida por Oren Moverman.
 El mensajero, película de 2013 protagonizada por Dwayne Johnson y Jon Bernthal.

Periódicos 
 El Mensajero, un periódico mexicano del siglo XIX.
 El Mensajero (1987), un periódico en español de San Francisco, Estados Unidos.
 El mensajero ruso, revista literaria rusa.